Меринг () — топоним и имя собственное.

Географические объекты 
 Меринг (нем. Mähring) — община в Германии, в земле Бавария, подчиняется административному округу Верхний Пфальц
 Меринг (нем. Mehring) — община в Германии, в земле Бавария, подчиняется административному округу Верхняя Бавария
 Меринг (нем. Mehring) — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Трир-Саарбург
 Меринг (нем. Mering) — община в Германии, в земле Бавария, подчиняется административному округу Швабия

Фамилия 
 Меринг, Вальтер (1896—1981) — видный немецкий писатель-сатирик времён Веймарской республики.
 Мёринг, Гюнтер (1936—2006) — немецкий шахматист; международный мастер (1976).
 Меринг, Зигмар (1856—1915) — немецкий сатирик, отец Вальтера Меринга.
 Мёринг, Марен (род. 1970) — немецкий историк.
 Меринг, Натали или Уайз Блад — американская певица и автор песен.
 Мёринг, Пауль Генрих Герхард (1710—1792) — германский врач, ботаник и орнитолог.
 Меринг, Сергей Фёдорович (1867 — после 1918) — бердичевский уездный предводитель дворянства, министр торговли и промышленности Украинской державы.
 Меринг, Франц (1846—1919) — немецкий публицист и политик.
 Меринг, Фридрих Фридрихович (1822—1887) — один из наиболее выдающихся и популярных киевских врачей.